Bathurst poate să se refere la:

Denumiri geografice
În Australia
 Bathurst, un oraș din statul New South Wales
 Bathurst Harbour, un oraș din Tasmania
 Lacul Bathurst din New South Wales
 Insula Bathurst din Northern Territory

În Canada
 Bathurst, un oraș din New Brunswick
 Bathurst Inlet, o localitate din Nunavut
 Golful Bathurst, din teritoriul Nunavut
 Insula Bathurst din Arhipelagul Arctic Canadian, în teritoriul Nunavut

În Africa
 Bathurst, un oraș din Africa de Sud
 fostul nume al orașului Banjul, capitala Gambiei

Persoane
 Conte Bathurst, un titlu de noblețe din Marea Britanie
 Allen Bathurst, primul conte Bathurst (1684-1775)
 Henry Bathurst, al doilea conte Bathurst (1714-1794)
 Henry Bathurst, al treilea conte Bathurst (1762-1834)
 Charles Bathurst, politician britanic (1754-1831)
 Benjamin Bathurst, diplomat britanic (1784-1809)
 Alan Bathurst, poet (n. în 1968)